Это список игр для персональных компьютеров, игровых консолей, мобильных устройств, основанных на комиксах издательства Dark Horse Comics

Ссылки 

 Список фильмов по комиксам Dark Horse
 Список игр, основанных на комиксах Marvel
 Список игр, основанных на комиксах DC

Списки компьютерных игр